El Manter, venedor del Topmanta.
 Manter, població dels Estats Units a l'estat de Kansas.